Rebeka Smyth (n. México, 11 de diciembre de 1986) es una periodista y presentadora mexicana que ha trabajado en muchos medios en México y en los Estados Unidos, donde laboraba en la cadena televisiva Telemundo, hasta su despido.

Biografía 
Nació en México en 1986, cuyo padre es de ascendencia británica y de madre mexicana.

Estudios realizados 
Smyth estudió fotoperiodismo en el Bournemouth Art Institute en el Reino Unido, y Ciencias de la Comunicación en la Universidad Anáhuac de México, y en 2012 obtuvo su MBA de la Escuela de Negocios Kellogg de la Universidad del Noroeste de Illinois, Estados Unidos.

Carrera 
Smyth comenzó su carrera de periodismo televisivo cuando se unió a CNN en Español en la Ciudad de México en el 2007. Luego se unió a Efekto Noticias como conductora. En el 2015, se mudó a los Estados Unidos para trabajar como presentadora del noticiero de Telemundo Arizona. Después de haber liderado el noticiero para posicionarse como número uno en el mercado local, en el 2016 pasó a ser corresponsal de Nueva York.

A lo largo de su carrera, ha cubierto grandes historias de interés nacional e internacional como las elecciones presidenciales en Estados Unidos, la toma de posesión del presidente Donald Trump en el 2017, la visita del Papa a México, los ataques terroristas de Estados Unidos, el terremoto en México, y el juicio contra Joaquín “El Chapo” Guzmán, sustituyó por un par de meses a la veterana María Celeste Arrarás en Al Rojo Vivo, quien había sido despedida el 5 de agosto de 2020, haciendo su debut en la cadena principal.

Estaría conduciendo el espacio un tiempo más, hasta finales de 2020, cuando fue traspasada al nuevo programa que estaba siendo ideado por los productores, llamado Hoy Día.

El 15 de febrero de 2021, pasa a conducir el nuevo programa de Hoy Día con la conductora Mexicana Arantxa Loizaga, Nacho Lozano, Nicole Suárez y con Adamari López.

El 30 de noviembre del 2022, debido a la reestructuración del canal, fue despedida de la cadena, tras 2 años y 10 meses en el medio.

Activismo 
Smyth es una ferviente activista que da su voz a los más desamparados, por cuyas experiencias escribió un libro llamado Emotional Bitch: Un camino hacia la conciencia emocional, que teje historias convincentes de su vida personal con estrategias para que las mujeres tomen el control de sus vidas al tener el control de sus pensamientos y, en consecuencia, sus emociones y llevarlas al campo personal, profesional y familiar. En diciembre del 2019, Smyth dio un TEDxTalk titulado "Hablemos de emociones incómodas", reafirmando su pasión por el empoderamiento de las mujeres.

Vida personal 
Smyth está casada con un chico de nombre Marlon, y tras su unión nació su hija Alexandra Philippa, nacida en diciembre de 2021.

Referencias 

Periodistas de Estados Unidos
Personas de Florida